Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1991 kam es in der Nordischen Kombination der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Einzel (Normalschanze K90/15 km Gundersen) 

Datum: 8.-9. Februar 1991Teilnehmer: 48 genannt; 48 gestartet; 43 gewertet;

Quellen 
 Predazzo (ITA) World Ski Championships Men's Gundersen K90/15.0 Km February 09, 1991  auf fis-ski.com, abgerufen am 1. Juli 2020
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 Nordic Combined Competition 08 February 1991 Official Results, FIS
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 Nordic Combined 15 km 09 February 1991 Cross-Country Results, FIS
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 Nordic Combined Competition 09 February 1991 Official Combined Results, FIS
 Nordic Combined Skiing World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 1. Juli 2020

Team (Normalschanze K 90/3 × 10 km) 

Datum: 12.-13. Februar 1991

Team Normalschanze K90

Team 3 × 10 km Staffel

Quellen 
 Predazzo (ITA) World Ski Championships Men's Team K90/3x10 Km February 13, 1991  auf fis-ski.com, abgerufen am 1. Juli 2020
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 Nordic Combination Team 12 February 1991 Official Results, FIS
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 3x10 Km Nordic Combination 13 February 1991 Cross-Country Results, FIS
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 3x10 Km Nordic Combined 3x10 km 13 February 1991 Official Results, FIS
 Nordic Combined Team Skiing World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 1. Juli 2020

Zeichenerklärung 
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)
 * = Sprung als gestürzt gewertet

Nordische Kombination Manner
Manner 1991